Змагання з фристайлу в слоупстайлі серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 14 лютого (кваліфікація) і 16 лютого (фінал) в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинний олімпійський чемпіон Ейстейн Бротен завершив спортивну кар'єру. Срібний медаліст Ігор-2018 Нік Геппер кваліфікувався на Олімпійські ігри, а володар бронзової медалі Алекс Больє-Маршан не зумів цього зробити. Фабіан Бош очолював залік Кубка світу 2021–2022 після трьох змагань, що відбулися перед Олімпіадою. Геппер виграв зимові Всесвітні екстремальні ігри 2021, а Андрі Рагеттлі здобув перемогу на Чемпіонаті світу 2021 року.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація 
Спортсмени, що посіли перші 12 місць, потрапили до фіналу.

Фінал

Примітки